Автомагистраль A7 () — самый длинный автобан Германии, его протяжённость составляет 963 км. Он проходит в северо-южном направлении через земли Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Нижнюю Саксонию, Гессен, Баварию и Баден-Вюртемберг. Первые планы по строительству автомагистрали от Гамбурга в южном направлении появились в 1926 году. Однако первый участок был открыт между Касселем и Гёттингеном в 1937 году. К 1941 году был продлен до Бад-Херсфельда.

В 1975 году на трассе был открыт новый туннель под Эльбой, длиной 3325 метров. Туннель состоит из четырёх параллельно идущих стволов общей шириной 41,7 метров и несущих в себе 8 автомобильных полос. Таким образом, он является одним из самых широких подводных туннелей в мире.

Галерея

Литература 
 Klaus Schefold, Alois Neher: 50 Jahre Autobahnen in Baden-Württemberg. 1986

Примечания

Ссылки 
 Видео
 Автомагистраль А7 в Гамбурге(состояние на 2012 год), (HD-качество, 1080p)
 Автомагистраль А7 у Кирхгайма (Гессен)(состояние на 2011 год), (HD-качество, 1080p)

Автомагистрали Германии
Транспорт Шлезвиг-Гольштейна
Транспорт Гамбурга
Транспорт Нижней Саксонии
Транспорт Гессена
Транспорт Баварии
Транспорт Баден-Вюртемберга